{{DISPLAYTITLE:(26375) 1999 DE9}}

(26375) 1999 DE9 объект Солнечной системы, расположенный за орбитой Нептуна. Он был открыт в 1999 году Чадом Трухильо и Джейн Х. Лю.

Объект классифицируется как резонирующий, его орбитальный период 417 лет, и он состоит в резонансе 2:5 с планетой Нептун.

Спектральный анализ указывает на наличие льда на поверхности.

Масса 
Предполагая, что в 2007 году с помощью телескопа Спитцер, диаметр объекта в 461 км вычислен правильно и что объект имеет плотность 2,0, он предположительно имеет массу близкую 1×1020 кг.

Примечания

Ссылки 
 Orbital simulation from JPL (Java) / Horizons Ephemeris

Пояс Койпера
Кандидаты в карликовые планеты